At Tall (arabiska: التل) är en distriktshuvudort i Syrien.   Den ligger i provinsen Rif Dimashq, i den sydvästra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Damaskus. At Tall ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt At Tall är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om At Tall. Runt At Tall är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Damaskus,  kilometer söder om At Tall. 

Runt At Tall är det i huvudsak tätbebyggt.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rif Dimashq